

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TRYT jest ich 2
 Pod Czarnym Lasem – część wsi Mazanówka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Pod Czarnym Lasem – przysiółek wsi Osiek w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek